Tremor ist:
 Tremor, Krankheitssymptom
 Tremor, eine Figur aus den Spawn-Comics, siehe Spawn – Weitere Charaktere
 Tremor (Decoder), Vorbis-Audiodecoder
 Tremor (Kurzfilm), Kurzfilm von Ricardo Alves Junior aus dem Jahr 2013
 Vulkanischer Tremor, Begriff aus der Bebenforschung
 Tremor (Song), Song des belgischen DJ Duos Dimitri Vegas & Like Mike und dem niederländischen DJ Martin Garrix
 Tremor (Computervirus), Ein schädliches Computerprogramm

Tremors ist:
 der Name eines Film-Franchises:
 Tremors – Im Land der Raketenwürmer (Tremors) aus dem Jahr 1990
 Tremors 2 – Die Rückkehr der Raketenwürmer (Tremors II – Aftershocks) aus dem Jahr 1995
 Tremors 3 – Die neue Brut (Tremors 3: Back to Perfection) aus dem Jahr 2001
 Tremors 4 – Wie alles begann (Tremors 4: The Legend Begins) aus dem Jahr 2004
 Tremors 5 – Blutlinien (Tremors 5: Bloodlines) aus dem Jahr 2015
 Tremors 6 – Ein kalter Tag in der Hölle (Tremors: A Cold Day in Hell) aus dem Jahr 2018
 Tremors – Shrieker Island, Direct-to-Video-Produktion aus dem Jahr 2020
 Tremors (Fernsehserie) aus dem Jahr 2003
 Tremors (Silverwood Theme Park), eine Twister-Holzachterbahn